San José de Buenavista kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José de Buenavista, Zacatecas, ort, Chalchihuites, 
 San José de Buenavista, San Luis Potosí, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar